Соловьёво — деревня в городском округе город Бор Нижегородской области России.

История 
В 1965 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Харино переименована в Соловьёво.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа город Бор